Peter Lombard ist der Name folgender Personen:

* Peter Lombard (um 1100–1160) englischer Name des italienischen Gelehrten, Theologen und Bischofs, siehe Petrus Lombardus
 Peter Lombard (1929–2001), italienischer Drehbuchautor und Regisseur, siehe Piero Regnoli